Cosmonàutica:
 El Programa Voskhod és un programa espacial soviètic.
 Voskhod 1 va ser una missió espacial tripulada.
 Voskhod 2 va ser una missió espacial tripulada.
 Geografia:
 Voskhod (Kovalévskoie) és una localitat del territori de Krasnodar a Rússia
 Voskhod (Novopokrovski) és una localitat del territori de Krasnodar a Rússia
 Voskhod (Novossibirsk) és una localitat de la província de Novossibirsk a Rússia
 Voskhod (Calmúquia) és una localitat de Calmúquia a Rússia
 Voskhod (Sakhalín) és una localitat de la província de Sakhalín a Rússia
 Voskhod (Crimea) és una localitat de la República de Crimea a Rússia